40-й отдельный лыжный батальон — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Батальон формировался с ноября 1941 года в Челябинске.

В действующей армии с 25 декабря 1941 по 25 мая 1942 года.

В декабре 1942 года направлен на Волховский фронт. К началу Любанской операции находился в резерве во втором эшелоне у деревни Александровское. 18 января 1942 года вошёл в состав оперативной группы генерала Коровникова, будучи приданным 382-й стрелковой дивизии, ведёт бои под Спасской Полистью.

Кроме того, батальон использовался для организации связи внутри армии.

Один из приданных 2-й ударной армии лыжбатов можно назвать сверхмобильным. Я имею в виду 40-й ОЛБ под командой капитана Георгия Куликова. Две его роты выполняют особую задачу: поддерживают живую связь между штабом армии и её частями, соединениями. Их называют эстафетными ротами. Наши пути частенько перекрещиваются. Забегая немного вперед, скажу: с окончанием лыжного сезона эстафетники сядут на лошадей и велосипеды. 

За четыре месяца боёв уничтожен в кольце окружения армии под Мясным Бором.

Подчинение

Командиры 
 капитан Георгий Куликов

Примечания

Литература 
 Фронтовые письма воина батальона Д. И. Полтораднева в книге «Трагедия Мясного Бора»

Ссылки 
 Справочник боевого состава советской армии 1941—1945
 Перечень № 33 вхождения в состав действующей армии отдельных батальонов, рот, отрядов: ОПУЛБ, ОГВПУЛБ, ОМСПУЛБ, ОСПБ, ОМСБ, ОСБ, отд.местные СБ, горно-стр б-ны, снайперские, автоматчиков, запасные стр., ОИПТБ, истр.,ПТРужей, истребителей танков, ОЛБ, ОБМП, ОРБ, гв. ОРБ, отд.б-ны охраны ПУ напр-й, фронтов, армий, ОСБ особых отделов и «СМЕРШ», штурмовые б-ны, дисбаты, штрафбаты, ОПУЛР, мест. и кар. роты, горно-стр.роты, ОРР, ОМСР, ОСАМР, гв. ОРР, роты охраны, роты ОО и «СМЕРШ», штрафные роты, заградотряды

Лыжные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году